Barbault ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Barbault (1906–1974), elsässischer Alchemist
 Jean Barbault (1718–1762), französischer Maler und Graphiker
 Robert Barbault (1943–2013), französischer Biologe